High Society
 High Society (1955), com Leo Gorcey e Huntz Hall
 High Society (álbum de Epik High)

Alta sociedade, Alta Sociedade
 Jet set, grupo social com alto poder aquisitivo
 Alta Sociedade (filme), com Bing Crosby, Grace Kelly e Frank Sinatra (no original: High Society)
 Alta Sociedade (peça teatral), criação brasileira de Miguel M. Abrahão